Соля́нка () — татарское село в Наримановском районе Астраханской области, административный центр Солянского сельсовета.

География и климат 

Село Солянка расположено вблизи правого берега Волги. Солянка является западным пригородом Астрахани. Село окружено территорией города с севера, востока и юга, в связи с чем городские маршруты наземного транспорта Астрахани, соединяющие Новолесное, Стрелецкое, Приволжье с центром города проходят через него транзитом. Климат резко континентальный, преобладают западные ветра. Почва песчано-суглинистая.

История 

Село основано во второй половине 18-го века юртовскими татарами в количестве 175 человек. Название село получило из-за множества окружающих его соляных источников («су» – вода). В 1744 году там поселяются туркмены, казанские татары, мишари – «калпаклар», кыргызы. По сохранившимся сведениям в 1797 году в Солянке было 7 мечетей, село делилось на 7 кварталов –«махалля» со своим названием и советом – «махаллятом» во главе. В 1869 году население села насчитывало 802 человека. Жители занимались торговлей лесом, мелкой торговлей, огородничеством. В 1900 году население увеличилось и составляло уже 1540 человек. Имелся лесопильный, бондарный (на 25 человек) заводы, тоня, кузница, пожарный обоз, училище, 5 деревянных мечетей.

Повествуя о «кундровцах» - карагашах, первый систематик отечественной этнографии И.Г Георги в конце XVIII в. отмечает среди них «несколько бурутов (бурутами кыргызов называли джунгары), или большой орды киргизов, которые в 1758 году с некоторым числом соонгарцев (т.е. джунгарцев) соединились». Крупная группа «увачановских бурутских татар» в «мочагах» и их ответвление вместе с карагашами отмечены ревизской сказкой 1782 г. До сих пор у смешанной общности ногайского происхождения, живущей в «мочагах», род «кыргыз» является наиболее уважаемым. В пригородном юртовско-ногайском селе Солянка волжского правобережья зафиксирован совсем небольшой квартал «кыргыз». Более-менее свободное переселение на Нижнюю Волгу привело к резкому увеличению к концу XVIII в. населения края, его многонациональному составу. По-прежнему самой многочисленной группой населения, после русских, являлись калмыки. Полукочевые и оседлые народы были представлены почти 12 тыс. чел. карагашей (с частью бурутов), 6 тыс. юртовцев (с эмекам и их потомками), 2,5 тыс. туркмен, 1,5 тыс. утаров с бурутами, 0,5 тыс. тулугановских кундровцев.

Солянский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет был образован в составе Карантиненской волости Астраханского уезда в 1919 году. В июле 1925 году был включен в состав Зацаревского района Нижне-Волжского края, передан в состав Трусовского района в 1927 году, Астраханского района в 1928 году, Наримановского района в 1931 году.

В 1930 году по решению общего собрания граждан села был образован колхоз им. Ленина.

В мае 1944 года село вошло в состав Приволжского района Астраханской области. С февраля 1963 года входит в состав Наримановский район Наримановского района.

Население 

Население по переписи 2010 года составляет 3 738 человек. Около 70% населения составляют татары. Так же проживают русские и казахи. Согласно результатам переписи 2002 года татары составляли 61 % населения села

Учреждения села 
 Узел почтовой связи Астраханского филиала "Почта России" в с.Солянка
 Солянская амбулатория
 МОУ СОШ с. Солянка
 МДОУ «Детский сад с. Солянка»
 МУК «Центр досуга с. Солянка»

Примечания

Ссылки 
 
 Новости

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)